Il singolare dell'ATP Buenos Aires 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo.
Guillermo Coria ha battuto in finale Carlos Moyá 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Guillermo Coria (campione)
  Carlos Moyá (finale)
  Nicolás Massú (quarti)
  Gustavo Kuerten (primo turno)

 Agustín Calleri (secondo turno) 
 Mariano Zabaleta (quarti) 
 Gastón Gaudio (primo turno) 
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 2004
ATP Tour 2004